Michaił Siergiejewicz Kiedrow (1878–1941) – rosyjski działacz komunistyczny, funkcjonariusz Czeka
 Michaił Nikołajewicz Kiedrow (1894–1972) – rosyjski reżyser i aktor